Kvark eller Quark kan syfta på:

 Kvark – inom kvantfysiken en elementarpartikel
 Kvark –  färskost av surmjölk koagulerad med mjölksyrabakterier, se kvarg
 Kvark (yxa) – en skåra på den bakre delen av huvudet i en yxa
 Quark Inc. – ett programvaruföretag
 Quarkxpress – ett layoutprogram
 Quark – en fiktiv person i TV-serien Star Trek

Se även
Kvarka
Kvarken